Angered (stadsdeel), een stadsdeel van Göteborg
Angered (tätort), een plaats in de gemeente Göteborg